Die 19.com Scottish Open 2019 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker-Saison 2019/20. Zum vierten Mal in Folge fanden sie in der Emirates Arena im schottischen Glasgow statt; sie begannen am 9. und endeten am 15. Dezember. Wie in den Jahren zuvor waren die Scottish Open nach den English Open und den Northern Ireland Open das dritte Turnier der Home-Nations-Serie.

Titelverteidiger war der Nordire Mark Allen, der allerdings im Halbfinale knapp mit 5:6 an Jack Lisowski scheiterte. Lisowski, dem auch das höchste Break des Turniers gelang, traf im Finale auf Mark Selby, dem er mit 6:9 unterlag. Selby war auch der erste Spieler, dem innerhalb einer Saison mehr als ein Sieg in der Home-Nations-Serie gelang.

Preisgeld 
Das Preisgeld für alle vier Turniere der Home-Nations-Serie stieg zum ersten Mal und zwar um 39.000 £. Davon profitierten ausschließlich die schwächeren Spieler, die in den ersten beiden Runden 500 £ und im Achtelfinale 1.500 £ mehr bekamen. Auf den vorderen Plätzen änderte sich nichts. Zum vierten Mal war es keinem Spieler gelungen, die beiden vorhergehenden Home-Nations-Turniere zu gewinnen, so dass die 1-Million-Prämie für den Vierfachsieg in einer Saison auch dieses Jahr schon nicht mehr erreichbar war.

Turnierergebnisse 
Für das Turnier hatten 126 Profis gemeldet. Die zwei freien Plätze im Turnier vergab der schottische Verband per Wildcard an Michael Collumb und Gary Thomson, die beiden Finalisten der schottischen Amateurmeisterschaft. Bis zum Achtelfinale wurden alle Spiele auf vier Gewinnframes (Modus Best of 7) entschieden.

WC = Wildcard-Spieler des schottischen Verbands SB&SA

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Es wurden insgesamt 80 Century Breaks von 36 Spielern gespielt; die meisten (7) gelangen Ronnie O’Sullivan, das höchste Break erzielte der zweitplatzierte Jack Lisowski mit einer 143. John Higgins holte mit seinen beiden Centurys seinen Landsmann Stephen Hendry ein und überholte ihn. Mit 776 Karrierecenturys übernahm er Platz 2 in der ewigen Bestenliste hinter Ronnie O’Sullivan. Marco Fu gelang sein 500. Break – als 9. Profispieler.

Quellen 

2019
Snookerveranstaltung 2019
Billardturnier in Glasgow
Home Nations Series